Margarida de Bretanya fou una princesa i duquessa consort bretona nascuda el 1443 i morta el 25 de setembre de 1469. Era la filla gran del duc Francesc I de Bretanya i de la seva segona esposa, Isabel d'Escòcia, filla del rei Jaume I d'Escòcia.

Biografia 
Conforme a les previsions del tractat de Guérande (1365), ni Margarida ni la seva germana petita Maria van ser reconegudes hereves del ducat. Francesc I de Bretanya tenia doncs per a hereu al seu germà Pere de Guingamp. Aquest, quan va esdevenir duc, i no tenint fills, per evitar tota discussió ulterior, va fer casar a la seva neboda Margarida amb Francesc d'Étampes, segon en l'ordre de successió, i la filla petita Maria amb el principal baró de Bretanya, Joan II de Rohan.

El 13 o el 16 de novembre de 1455, al castell de l'Ermini, a Vannes, Margarida es va casar doncs amb el seu cosí Francesc d'Étampes. El 26 de desembre de 1458, Margarida va esdevenir duquessa de Bretanya, quan el seu marit va accedir al tron. La parella no va tenir més que un sol fill: Joan, titulat Comte de Montfort-l'Amaury, que no van viure més que del 29 de juny al 25 d'agost de 1463.

Margarida va morir doncs sense descendència, el 25 de setembre de 1469 a Nantes. El seu cos descansa a la catedral de Saint-Pierre de Nantes, a la tomba realitzada per a Francesc II de Bretanya i per a la seva segona esposa, Margarida de Foix.

Genealogia 

Reis i ducs de Bretanya
Morts a Nantes
Polítics bretons